Estrangeiro
Ou ainda:
 O Estrangeiro (livro), de Albert Camus
 O Estrangeiro (1967), de Luchino Visconti
 A Estrangeira (2010), filme alemão também traduzido como O Estrangeiro, em Portugal
 The Stranger (1946), filme de Orson Welles, traduzido em Portugal como O Estrangeiro
 O Estrangeiro (2017), thriller de ação com Pierce Brosnan

Desambiguações de artes